Culver Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Culver Township (Kansas)
 Culver Township (Minnesota)